BiH:
Božići (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
Božići (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
Božići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
Božići (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor
Božići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Crna Gora:
Božići (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica, Crna Gora